Цеце может означать:

 Цеце — род насекомых.
   — деревня.